Dovada se poate referi la:
sinonime ca: indicație, indiciu, mărturie, semn, fapt sau lucru care arată, demonstrează ceva, probă convingătoare, mărturie
Dovadă (matematică)
Dovadă (logică)
Dovadă (drept)
Dovadă (științele naturii)